Koła Apollina
 koła wodne
 koła olimpijskie
 Kołowie herbu Junosza – ród magnacki
 Vierraden (pol. Koła) – dawne miasto, obecnie dzielnica miasta Schwedt/Oder w Niemczech
 Koła (Rosja)
 Koła – rzeka w północno-zachodniej Rosji, w obwodzie murmańskim, na Półwyspie Kolskim